Abbado (från  "abbot") är ett italienskt efternamn. Det kan avse:

 Claudio Abbado (1933 -2014), italiensk dirigent
 Daniele Abbado (född 1958), italiensk teater och tv-regissör
 Marcello Abbado (född  1926), italiensk kompositör och pianist
 Michelangelo Abbado (1900– 1979), italiensk violinist och lärare
 Roberto Abbado (född 1954), italiensk dirigent

Se även 
 Abt (olika betydelser)
 Apt (olika betydelser)
 Abbot (efternamn)
 Abbott (efternamn)

Referenser 
 

Italienska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Italienska släkter